Gioacchino Maglioni (1814-1888) – compositore, organista e pianista italiano
 Gioacchino Maglioni (1891-1966) – compositore e violinista italiano
 Eduardo Maglioni – ex calciatore argentino